La Feixa (Alsamora), partida rural del poble d'Alsamora, al municipi de Sant Esteve de la Sarga, (Pallars Jussà)
 La Feixa (Herba-savina), cinglera del poble d'Herba-savina, al municipi de Conca de Dalt, (Pallars Jussà)
 La Feixa (Pessonada), cinglera del poble de Pessonada, al municipi de Conca de Dalt, (Pallars Jussà)
 La Feixa (Mata-solana), cinglera del poble de Mata-solana, al municipi de Gavet de la Conca, (Pallars Jussà)
 La Feixa (Serradell), partida rural del poble de Serradell, al municipi de Conca de Dalt, (Pallars Jussà)
 la Feixa de Dalt